|-
| 148501 - || || 22 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148502 - || || 26 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148503 - || 2001 NQ || 10 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148504 - || || 10 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148505 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148506 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148507 - || || 23 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148508 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148509 - || || 20 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148510 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148511 - || || 27 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148512 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148513 - || || 22 de juliol de 2001 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 148514 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148515 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148516 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148517 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148518 - || || 13 d'agost de 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 148519 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148520 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148521 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148522 - || || 14 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148523 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148524 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148525 - || 2001 QG || 16 d'agost de 2001 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 148526 - || 2001 QV || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148527 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148528 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148529 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148530 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148531 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148532 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148533 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148534 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148535 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148536 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148537 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148538 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148539 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148540 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148541 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148542 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148543 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148544 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148545 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148546 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148547 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148548 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148549 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148550 - || || 26 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148551 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148552 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148553 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148554 - || || 31 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148555 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148556 - || || 26 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148557 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148558 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148559 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148560 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148561 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148562 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148563 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148564 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148565 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148566 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148567 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148568 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148569 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148570 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148571 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148572 - || || 26 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148573 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148574 - || || 20 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148575 - || || 19 d'agost de 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 148576 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148577 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148578 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148579 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148580 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148581 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148582 - || || 20 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148583 - || || 20 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148584 - || || 27 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148585 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148586 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148587 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148588 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148589 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148590 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148591 - || || 10 de setembre de 2001 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 148592 - || || 11 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148593 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148594 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148595 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148596 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148597 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148598 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148599 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148600 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8